Die Rote heißt
 ein Roman von Alfred Andersch, siehe Die Rote (Roman)
 dessen filmische Adaption unter Regie von Helmut Käutner, siehe Die Rote (Film)